Gaunce ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan Gaunce (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Cameron Gaunce (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler